A 12 124-es számú mellékút egy szűk másfél kilométer hosszú mellékút a Nógrád vármegyei Berkenye közigazgatási területén. A 12 123-as útból ágazik ki, körülbelül annak 2. kilométerénél, már Berkenye határában. Végig nagyjából délnyugati irányban halad, néhány száz méter után beér a település házai közé, onnantól kezdve a falu főutcájaként halad tovább. Hamarosan eléri a  Berkenye megállóhelyét és annak térségében ér véget.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9. 

12124
Börzsöny